Simon Backman (né le  à Jakobstad en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Membre des équipes junior des moins de 18 puis moins de 20 ans du TPS Turku, Simon Backman débute dans la SM-liiga avec son club formateur lors de la saison 2003-2004. Il quitte le TPS Tukuk en 2008 pour rejoindre le Esbjerg fB Ishockey de l'AL-Bank Ligaen pour six matches avant de revenir en Finlande pour jouer avec le SaiPa Lappeenranta, club avec lequel il évolue toujours.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2001-2002|| TPS Turku|| SM-sarja Jr. B || 19|| 3|| 3|| 6|| 16|| - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002|| TPS Turku|| SM-Liiga Jr. A || 13|| 0|| 4|| 4|| 2|| 9|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| 2002-2003|| TPS Turku|| SM-Liiga Jr. A || 36|| 8|| 8|| 16|| 38|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2003-2004|| TPS Turku|| SM-Liiga Jr. A || 10|| 0|| 1|| 1|| 18|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2003-2004|| Équipe de Finlande junior || Mestis || 4|| 0|| 0|| 0|| 2|| - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004|| TPS Turku|| SM-liiga|| 35|| 0|| 0|| 0|| 4|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2004-2005|| TPS Turku|| SM-Liiga Jr. A || 16|| 3|| 6|| 9|| 12|| 11|| 1|| 3|| 4|| 6
|-
| 2004-2005|| TPS Turku|| SM-liiga || 25|| 0|| 0|| 0|| 10|| - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006|| TPS Turku|| SM-liiga|| 55|| 2|| 4|| 6|| 24|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2006-2007|| TPS Turku|| SM-liiga|| 56|| 2|| 7|| 9|| 50|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2007-2008|| TPS Turku|| SM-liiga|| 51|| 0|| 1|| 1|| 6|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2008-2009|| Esbjerg fB Ishockey|| AL-Bank Ligaen || 6|| 0|| 0|| 0|| 6|| - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009|| SaiPa Lappeenranta|| SM-liiga|| 46|| 3|| 6|| 9|| 24|| 3|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2009-2010|| SaiPa Lappeenranta|| SM-liiga|| 58|| 6|| 9|| 15|| 54||- || - || - || - || -
|-
| 2010-2011|| SaiPa Lappeenranta|| SM-liiga|| 15|| 1|| 2|| 3|| 14|| - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012|| SaiPa Lappeenranta|| SM-liiga|| 53|| 4|| 11|| 15|| 42|| - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013|| SaiPa Lappeenranta|| SM-liiga|| 59 || 4 || 9 || 13 || 30 || 3 || 0 ||  0||  0|| 0
|-
| 2013-2014|| SaiPa Lappeenranta|| Liiga|| 37 || 3 || 8 || 11 || 22 || 9 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2014-2015|| SaiPa Lappeenranta|| Liiga|| 57 || 2 || 5 || 7 || 18 || 7 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 2015-2016|| SaiPa Lappeenranta|| Liiga|| 59 || 1 || 8 || 9 || 22 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2016-2017|| SaiPa Lappeenranta|| Liiga|| 60 || 0 || 5 || 5 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || IF Björklöven || Allsvenskan || 50||3||6||9||24 ||5 ||0 ||0 || 0|| 2
|-
| 2018-2019 || IF Björklöven || Allsvenskan || 20||0||1||1||4 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en juin 1984
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du SaiPa Lappeenranta
Joueur de l'Esbjerg fB Ishockey
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Jakobstad
Joueur du IF Björklöven